Majasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majasaaret (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Majasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Majasaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Majasaaret (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Majasaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Majasaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar